Manuel Serrano puede referirse a:
Manuel Serrano (c. 1700-1764), arquitecto español
Manuel Serrano (fl. 1774-1785), arquitecto español
Manuel Serrano Vásquez (1839-1895), político chileno
Manuel Serrano García-Vao (1863-1914), escritor taurómaco español
Manuel Serrano y Sanz (1866-1932), historiador español
Manuel Olmedo Serrano (1885-1971), médico y político español
Manuel Pardiñas Serrano (1886-1912), anarquista español
Manuel Serrano Renda (1844-1912), militar, montonero ecuatoriano
Manuel Serrano (siglo XIX), pintor mexicano
Manuel González Serrano (1917-1960), pintor mexicano
Manuel Serrano Marugán (1964), bioquímico español
Manuel Serrano Pulido (1972) futbolista español
José Manuel Serrano Cueto (1976), escritor, periodista y crítico de cine español
Manuel Serrano López (1976), político español
José Manuel Serrano Arenas (1981) futbolista español